Пакиста́нове́дение ( - Мутала-и-пакистан, ) — комплексная гуманитарная наука в составе востоковедения, изучающая историю, культуру, языки, литературу, идеологические воззрения этнических групп, проживающих в Пакистане. Пакистановедение находится на стыке индологии, иранистики, афганистики и исламоведения. В силу политических причин исследование Пакистана в некоторых вопросах разделяет исследователей на школы. 

На Западе организованы отдельные научные центры занимающиеся Пакистаном. Среди них можно выделить Американский институт пакистанских исследований при Висконсинском университете и Британская ассоциация пакистанских исследований. В отечественном востоковедении на Пакистане специализируются отдельные учёные-индологи. В Пакистане специальным центром является Институт изучения Пакистана при Исламабадском университете.

Отечественные пакистановеды 
 Шебаршин, Леонид Владимирович (1935—2012)
 Белокреницкий, Вячеслав Яковлевич (МГИМО).

Ссылки 
 Pakistan Studies Group

Востоковедение
Пакистан